Князь Семён Иванович Белогла́зов-Лы́ков (ум. ) — воевода времен Московского царства.

Рюрикович в XXI колене, представитель княжеского рода Белоглазовых-Лыковых — небольшой ветви князей Лыковых-Оболенских. Младший третий сын князя Ивана Ивановича Белоглазова-Лыкова, внук князя И. И. Белоглазого Лыкова-Оболенского.

Биография 
С 1 августа 1598 года — дворянин московский, подписался на грамоте избрания Бориса Годунова царём. В 1617 года — воевода в Переяславле-Залесском, в 1618 году отпущен в Москву. С января 1619 по 1620 год — снова воевода в Переяславле-Залесском.

В 1624, 1625 и 1628 годах, как дворянин московский, в отсутствие царя Михаила Фёдоровича оставался в Москве «для ея береженья».

Литература 
 Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Материалы для составления родословной. — Т. 1. Черниговские князья. — Ч. 2-я. — , 1906. — С. 483.

Родившиеся в XVI веке
Лыковы-Оболенские
Дворяне московские
Воеводы Переславля-Залесского